Apriltsi kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Apriltsi, kommun, Lovetj, 
 Apriltsi (ort), Lovetj, Obsjtina Apriltsi, 
 Apriltsi (distrikt), Pazardzjik, Obsjtina Pazardzjik, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar